Tscharkassy ist der Name belarussischer Orte:

 Tscharkassy (Hrodna), Dorf in der Hrodsenskaja Woblasz
 Tscharkassy (Minsk), Agrostädtchen in der Minskaja Woblasz
 Tscharkassy (Beschankowitschy), Dorf im Rajon Beschankowitschy, Wizebskaja Woblasz
 Tscharkassy (Dokschyzy), Dorf im Rajon Dokschyzy, Wizebskaja Woblasz
 Tscharkassy (Ljosna), Dorf im Rajon Ljosna, Wizebskaja Woblasz

Siehe auch:
 Tscherkassy (Begriffsklärung)